Појам Санћа од Кастиље може да се односи на:

 Санћа од Кастиље, краљица Арагона 
 Санћа од Кастиље, краљица Наваре